Сарсенов () — казахская фамилия. Известные носители:
 Сарсенов, Балтабай Сарсенович (1932—1976) — советский мелиоратор.
 Сарсенов, Джамбулат Жакиевич (род. 1961) — казахстанский общественный деятель, предприниматель.
 Сарсенов, Рашид Темирбулатович (род. 1949) — казахстанский предприниматель.
 Сарсенов, Сакен Сейтжаппарович (род. 1977) — председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
 Сарсенов, Самат Амангелдыевич (род. 1996) — российский и казахстанский футболист.